

Sigle 
 Partito Radicale Transnazionale – organizzazione non governativa accreditata presso l'Onu
 Partido Revolucionario de los Trabajadores – partito politico argentino
 Partido Revolucionario de los Trabajadores – partito politico messicano
 Partido Revolucionario de los Trabajadores – partito politico peruviano
 Polskie Radio i Telewizja – emittente televisiva polacca
 Provincial Reconstruction Team – ovvero Gruppo provinciale di ricostruzione operante in Afghanistan

Codici 
 PRT – codice identificativo del VOR/DME di Peretola, radioassistenza per la navigazione aerea
 prt – codice ISO 639-3 della lingua phai
 PRT – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Portogallo
 PRT – codice ISO 3166-2:TT di Princes Town (Trinidad e Tobago)
 PRT – formato di file